Соревнования по лыжным гонкам на зимних Всемирных военных играх 2010 года прошли 24 марта в коммуне Конь в регионе Валле-д’Аоста. Были разыграны 3 комплекта наград: 2 у мужчин в гонке на 15 км свободным стилем с раздельным стартом (личный и командный зачёт) и 1 у женщин в личном зачёте аналогичной гонки, но на 10 км.

Медальный зачёт

Соревнования мужчин

15 км свободным стилем (индивидуальный зачёт) 
Дата: 24 марта 2010

15 км свободным стилем (командный зачёт) 
Дата: 24 марта 2010

Соревнования женщин

10 км свободным стилем (индивидуальный зачёт) 
Дата: 24 марта 2010

Ссылки 
 Лыжные гонки на официальном сайте Игр
 Результаты на сайте CISM
 Результаты на сайте FIS

2010 год в спорте